Rico Parpan (ur. 14 kwietnia 1979 r.) – szwajcarski skoczek narciarski. Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnął w sezonie 1998/1999, kiedy zdobył 12 punktów i zajął 74. miejsce w klasyfikacji generalnej.

Brał udział w mistrzostwach świata w lotach w Oberstdorfie, ale bez sukcesów.

Puchar Świata w skokach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
sezon 1995/1996: -
sezon 1996/1997: -
sezon 1997/1998: -
sezon 1998/1999: 74
sezon 1999/2000: -

Mistrzostwa Świata w lotach 
 Indywidualnie
 1998 Oberstdorf (GER) – 45. miejsce

Linki zewnętrzne 
 Profil na oficjalnej stronie FIS

Szwajcarscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1979